Ramsey (Comtat de Modoc), àrea no incorporada de l'estat de Califòrnia (EUA)
 Ramsey (Illinois)
 Ramsey (Minnesota)
 Ramsey (Nova Jersey)
 Aaron Ramsey (Caerphilly, 1990), futbolista gal·lès 
 Alfred Ernest Ramsey (Dagenham, 1920 - 1999), futbolista i entrenador de la selecció de futbol d'Anglaterra 
 Frank Plumpton Ramsey (Cambridge, 1903 − Londres, 1930), matemàtic
 Frank Vernon Ramsey (Corydon, 1931 - Madisonville, 2018), jugador de bàsquet estatunidenc
 John Ramsey McCulloch (County Withorn, 1789 - Londres, 1864), economista
 Norman Foster Ramsey (Washington DC, 1915 - Wayland, Massachusetts, 2011), físic i professor universitari estatunidenc